Il doppio del torneo di tennis European Community Championship 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Nicklas Kulti che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Evgenij Kafel'nikov e Menno Oosting.

Teste di serie
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Menno Oosting (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

European Community Championship 1996
ATP Tour 1996